Rudna ist der Name mehrerer Ortschaften

Rudna (Powiat Lubiński), Dorf und Gemeinde der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
Rudna (Złotów), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Gmina Złotów
Rudna (Krzeszyce), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Krzeszyce
 ein Stadtteil der polnischen Stadt Sosnowiec
Rudna (Timiș), Dorf im Kreis Timiș in Rumänien
sorbischer Name des Dorfes Reuden (Calau), Ortsteil von Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Deutschland

Siehe auch:
Rudná